Speicher kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Speicher, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, Appenzell Ausserrhoden,

Tyskland 

 Speicher, Tyskland, Rheinland-Pfalz,